Чемпионат Шотландии по футболу 2014/15 — 2-й сезон шотландского Премьершипа, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Титул чемпиона защищает клуб Селтик.

Участники 
Команда Хартс заняла последнее место и выбыла в Первый дивизион. Хиберниан проиграв в плей-офф второй команде Первого дивизиона 2013/14 годов Гамильтон Академикал, также покинул Премьер-Лигу.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Туры 1-22 
На первом этапе в турах 1-22 команды играли каждая с каждой дважды: один матч дома, один в гостях.

Туры 23-33 
На втором этапе команды играют друг с другом один раз (дома или в гостях).

Туры 34-38 
После 33 туров клубы были разбиты на две группы по 6 команд согласно их распоряжению в таблице. В каждой группе команды сыграли между собой по одному матчу (дома или в гостях). Верхняя подгруппа боролась за чемпионство и места в еврокубках, а нижняя — за сохранение в составе Премьер-Лиги.

Группа за чемпионство

Группа за сохранение места в Лиге

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Плей-офф за право выйти в Премьер-лигу

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи 
Рейнджерс выиграл с общим счётом 3:2

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи 
Рейнджерс выиграл с общим счётом 2:1

Финал

Первый матч

Второй матч 
Мотеруэлл выиграл с общим счётом 6:1

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2015 году
Спорт в Шотландии в 2014 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году